Solo una notte (Only Yesterday) – film del 1933 diretto da John M. Stahl
 Only Yesterday – singolo dei Carpenters del 1975
 Pioggia di ricordi (Omohide poro poro) – film d'animazione giapponese del 1991 diretto da Isao Takahata, il cui titolo internazionale è Only Yesterday